A avenida do Pepê é um logradouro da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Estende-se pela orla da Barra da Tijuca, próximo ao quebra-mar.

É um trecho da Avenida Lúcio Costa que recebeu uma denominação especial. Foi assim batizada em homenagem ao empresário e esportista Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes, mais conhecido como Pepê, que construiu no local um quiosque personalizado, famoso pela venda de sanduíches naturais. O local também é famoso pela prática de esportes como windsurf e kitesurf. Mesmo vários anos após a morte de Pepê, o local continua em funcionamento, sendo um famoso point da região.

Avenidas do Rio de Janeiro (cidade)
Barra da Tijuca